Eddy Merckx
Eddy Gordo
Nelson Eddy
Ed, Edd n Eddy
Eddy Grant
Eddy Maillet
Eddy Mazzoleni
Mary Baker Eddy
FannyAnn Eddy
Eddy Treijtel
Eddy Wata
Eddy Bensoussan
Fundação Hirschfeld-Eddy
Condado de Eddy
Bruceville-Eddy
Eddy Vilard
Eddy Curry

Desambiguação